Carl-Johan (Jan) Gustaf Wilhelm Bernadotte (Bernadotte af Wisborg), född 9 januari 1941 i Stockholm, död 2 september 2021 i Flen, var en svensk vinodlare med mera och luxemburgsk greve. Han var barnbarnsbarn till kung Gustaf V och syssling till kung Carl XVI Gustaf.

Han var son till Lennart Bernadotte och dennes första hustru Karin Nissvandt. Tidigare bodde han i Tyskland, men var från 1990-talet bosatt i Sverige. 2006 utkom hans memoarer under titeln Jan Bernadotte – kungasläktens svarta får, där han bland annat berättar om den ansträngda relationen till sin far.

Jan Bernadotte fick vid några tillfällen publicitet i svenska medier, främst kvällstidningar. En av orsakerna är att han 1987 adopterade en tysk man mot betalning. Denne Gerard Bernadotte ska ha utnyttjat sitt efternamn i tvivelaktiga affärssammanhang och kallat sig för prins av Sverige och Norge. 
Jan Bernadotte hade fyra biologiska barn, två döttrar och två söner, från tre olika äktenskap.

Den 13 maj 2009 uppmärksammades att Jan Bernadotte beslutat att kalla sig prins för att använda titeln som hans far förlorade på grund av sitt första giftermål 1932 och ha jämlik titel med prins Daniel.

Äktenskap

 1965–1967 Gunilla Stampe (1941–2010)
 1967–1970 Anna Skarne (f. 1944)
 1972–1974 Annegret Thomssen Drenkhahn (f. 1938)
 1974–1987 Maritta-Else Berg (1953–2001)
 1993–2004 Gabi Kicks (f. 1949)
 2004–2006 Christiane Grandmontagne (f. 1944)
 2012–Bernadottes död 2021 Gunilla Stenfors (f. 1957)

Anfäder

Se även
123 saker#10) Kungahuset, Kungafamiljens svarta får

Referenser

Tryckta källor
Bernadotteättlingar av Ted Rosvall (2010) sid.69

Noter

Externa länkar

Luxemburgska grevar
Jan
Födda 1941
Avlidna 2021
Män
Personer i Sverige under 1900-talet
Personer i Sverige under 2000-talet
Personer från Stockholm